O Epic in Miami foi o jogo de playoff divisional do AFC da National Football League entre San Diego Chargers e Miami Dolphins, que aconteceu em 2 de janeiro de 1982 no Miami Orange Bowl. O jogo, vencido pelos Chargers na prorrogação, 41-38, é um dos mais famosos do folclore da National Football League por causa das condições em campo, as atuações dos jogadores de ambas as equipes e os inúmeros recordes que foram feitos. Muitos ex-jogadores, treinadores e escritores afirmam que ele é um dos maiores jogos da história da NFL. Também foi referido no Miami Herald como o "Milagre que morreu", enquanto a Sports Illustrated apelidou-o de "Jogo que ninguém deveria ter perdido". O jogo foi ao ar na NBC com Don Criqui e John Brodie chamando a ação e Bryant Gumbel serviu como âncora, uma de suas atribuições finais para a NBC Sports como ele começou co-hospedagem Today, dois dias após o jogo.

Contexto 
Os Dolphins terminaram a temporada regular de 1981 vencendo o AFC East com um recorde de 11–4‑1. Sua ofensa foi liderada pelos quarterbacks David Woodley e Don Strock. Woodley teve um ano medíocre, jogando apenas por 2.470 jardas (6,7 jardas por lance) e 12 touchdowns, com 13 interceptações e uma classificação de passador de apenas 69,8, mas foi um bom embaralhador, ganhando 272 jardas e quatro touchdowns no chão. Strock foi amplamente considerado um dos melhores quarterbacks de reserva do campeonato e jogou em 15 dos 16 jogos da temporada regular, completando 79 de 130 passes para 901 jardas (6,7 jardas por lance) com seis touchdowns e oito interceptações. Os receptores Jimmy Cefalo (29 recepções, 631 jardas, três touchdowns) e Duriel Harris (53 recepções, 911 jardas, dois touchdowns) forneceram a principal ameaça profunda da equipe. Halfback Tony Nathan foi o melhor arremessador dos Dolphins com 782 jardas em apenas 147 carregamentos, dando a ele uma média de 5,3 jardas por tonelada, além de 50 passes para 432 jardas e marcar oito touchdowns. O zagueiro Andra Franklin forneceu um bom bloqueio à equipe, e ele também era um bom jogador de bola, correndo por 711 jardas e sete touchdowns; o jogo de corrida Dolphins na sua totalidade totalizou 2.173 jardas (4.06 jardas por carry) e dezoito touchdowns. A linha ofensiva de Miami foi ancorada pelo guarda do Pro Bowl, Ed Newman, e pelo centro Dwight Stephenson.

A defesa de Miami ficou em quinto lugar na NFL em poucos pontos permitidos (275). O atacante defensivo do Pro Bowl, Bob Baumhower, ancorou a linha, enquanto os zagueiros AJ Duhe e Earnie Rhone se destacaram em blitz e cobertura de passe,  combinando para quatro intercepções. O secundário dos Dolphins, composto por Mike Kozlowski, Fulton Walker e os irmãos Lyle e Glenn Blackwood, também era extremamente talentoso. Os golfinhos tinham permitido apenas 27 pontos em seus últimos três jogos antes de sua partida de playoff contra o San Diego.

San Diego venceu seu terceiro título consecutivo na AFC West em 1981 com um recorde de 10-6, baseado em um melhor recorde de divisão sobre o Denver, que também terminou em 10-6. A ofensiva de alta potência dos Chargers levou a NFL a marcar (478 pontos), passar jardas (4.739) e jardas totais (6.744). O quarterback Dan Fouts fez o Pro Bowl pelo terceiro ano consecutivo, completando 360 de 609 passes para um recorde da NFL com 4.802 jardas e 33 touchdowns, com apenas 17 interceptações. Seus alvos favoritos eram os recebedores de Charlie Joiner (70 recepções, 1.188 jardas, sete touchdowns) e Wes Chandler (52 recepções, 857 jardas, cinco touchdowns em 12 jogos com San Diego. Chandler substituiu John Jefferson depois que Jefferson, após uma disputa contratual, foi negociado para Green Bay no início da temporada.), Junto com Kellen Winslow, tight end do Pro Bowl (88 recepções, 1.075 jardas, 10 touchdowns). San Diego também teve um excelente ataque apressado, liderado por Pro Chuck Muncie, do Pro Bowl, que correu por 1.144 jardas e 19 touchdowns, além de conquistar 43 passes para 362 jardas. Rookie running back James Brooks também foi um grande contribuinte, correndo por 525 jardas, pegando 46 passes por 329 jardas, e adicionando mais 1.239 jardas retornando punts e kickoffs. Na frente, sua linha foi ancorada pelo guarda do Pro Bowl, Doug Wilkerson .

No entanto, a defesa de San Diego ficou apenas em 26º no campeonato (na época havia apenas 28 equipes) em pontos permitidos (390) e 27º no total de jardas permitidas (6.520). O defensivo Gary Johnson, da defesa dos Chargers, fez o Pro Bowl, e o colega Louie Kelcher foi nomeado segundo time All-Pro. O defensivo Willie Buchanon liderou a equipe com cinco interceptações.

O jogo

Primeiro quarto 

O San Diego começou o jogo dirigindo pelo campo, com uma finalização de 47 jardas de Dan Fouts a Wes Chandler em 3 e 14, e marcando com um chute de 32 jardas do Rolf Benirschke. A defesa dos Chargers forçou Miami a apostar na posse subsequente, e Chandler devolveu a bola 56 jardas para um touchdown, aumentando a liderança de seu time para 10–0. Então, no pontapé inicial, os Chargers fizeram uma pausa quando o chute alto e curto surpreendentemente se recuperou em sua direção e foi recuperado por San Diego. Várias jogadas depois, Chuck Muncie marcou em um 1 touchdown. Em seguida, no próximo disco dos Dolphins, David Woodley foi interceptado por Glen Edwards, segurança de Chargers, que retornou a bola a 35 jardas, estabelecendo o passe de 8 jardas de Fouts para James Brooks. No momento em que o primeiro trimestre terminou, San Diego tinha uma liderança de 24 a 0. Parecia que o resultado do jogo já estava decidido.

Segundo quarto 
Após o próximo percurso de Miami ter resultado em incompletude, dois saquinhos e um fumble (que Miami recuperou), o técnico Don Shula substituiu Woodley por Don Strock no início do segundo quarto para ver se ele poderia provocar o ataque dos Dolphins, e foi precisamente isso que ele fez., completando um passe de 17 jardas para Duriel Harris em seu primeiro jogo e levando-os para o campo para marcar seus primeiros pontos do jogo em um gol de campo de 34 jardas por Uwe von Schamann . A defesa dos Dolphins forçou e recuperou um fumble por Fouts na movimentação seguinte, dando a bola de volta ao ataque com grande posição de campo na linha de 39 jardas dos carregadores. Várias jogadas depois, Strock converteu o turnover em pontos com um passe de touchdown de 1 jarda para Joe Rose, reduzindo o déficit para 24-10. Mais tarde no trimestre, San Diego enfrentou um quarto abaixo na linha de 37 jardas dos golfinhos. Os Chargers decidiram mandar Benirschke para tentar um gol de 55 jardas, mas ele errou, devolvendo a bola aos golfinhos perto do meio-campo. Três jogadas depois, Miami moveu a bola para a linha de 40 jardas de San Diego, faltando apenas seis segundos para o final e uma tentativa de uma última jogada. Em uma jogada conhecida como "gancho e lateral", Strock pegou o snap e jogou para Duriel Harris no lado direito da linha de 25 jardas. Harris pegou a bola e imediatamente lateralizou-a para fora e de volta para Tony Nathan . A defesa dos Chargers ficou completamente surpresa e Nathan manteve-se intocado por 29 jardas na linha lateral e um touchdown para reduzir o déficit para 24-17. Indo para os vestiários no intervalo, os golfinhos tinham fechado o jogo dentro de uma pontuação e recuperaram o momento.

Terceiro e quarto trimestres 
O ritmo de Miami continuou no segundo tempo. No início do terceiro trimestre, Strock levou os Dolphins por 74 jardas pelo campo e terminou o percurso com um passe de 15 jardas para Rose, empatando o jogo aos 24. Mas desta vez, San Diego conseguiu contra-atacar com uma pontuação própria. Fouts liderou os Chargers 60 jardas em seis jogadas, marcando em um passe de touchdown de 25 jardas para Kellen Winslow para recuperar a liderança. No entanto, Miami voltou com Strock completando inúmeros passes, o último com 50 jardas para Bruce Hardy, empatando o jogo novamente aos 31.

Faltando menos de um minuto para o terceiro tempo, o atacante de San Diego, Charlie Joiner, escorregou enquanto corria uma profunda via postal, fazendo com que o passe de Fouts fosse direto para os braços de Lyle Blackwood, em Miami. Após interceptar o passe, Blackwood rapidamente lateralizou a bola para Gerald Small, que retornou para a linha de jarda-jardineira do Chargers, estabelecendo o touchdown de 12 jardas de Nathan no primeiro jogo do quarto período e dando a Miami sua primeira liderança do jogo . Mais tarde no quarteirão, com os golfinhos tentando manter a liderança e correr o relógio, Chargers defende Louie Kelcher despojado de golfinhos correndo de volta Andra Franklin da bola, que foi recuperada por San Diego segurança Pete Shaw em 18 jardas de San Diego linha com 4:39 deixado no regulamento. Fouts levou seu time até a linha de nove jardas de Miami. Com apenas 58 segundos restantes no regulamento, um passe pesado de golfinhos forçou Fouts a fazer um passe cego destinado a Winslow na end zone. O passe passou sobre a cabeça de Winslow, mas foi direto para os braços de Brooks para um touchdown para empatar o jogo.

Em uma entrevista à NFL Network para o programa "America's Game: The Missing Rings", Fouts mais tarde explicou que Brooks não deveria ser um receptor da peça. Brooks foi designado para ficar no backfield como bloqueador, mas sem nenhum jogador de Miami vindo de seu lado do campo, ele decidiu executar uma rota de passe para a end zone, e simplesmente correndo na mesma direção que Fouts., ele acabou por acabar no lugar certo para pegar o passe destinado a Winslow.

Miami assumiu sua própria linha de 40 jardas depois do chute de Benirschke, precisando apenas de um gol de campo para vencer. Depois de um passe incompleto, o próximo lance de Strock foi interceptado por Willie Buchanon, mas quando ele fez o mergulho, ele se atrapalhou a bola de volta para Miami quando ele bateu no chão. Depois disso, a recepção de 17 jardas de Nathan e a corrida de 6 jardas de Tommy Vigorito levaram os Dolphins à linha de 26 jardas dos Chargers, onde Von Schamann tentou um gol de 43 jardas, mas no último segundo, Winslow ampliou seu 6'5 "enquadre na linha o suficiente para desviar o chute com os dedos, fazendo com que ele fique aquém do poste da baliza e mande o jogo para a prorrogação.

Ao longo do tempo 
Com os jogadores de ambas as equipes esgotados e desidratados, todos esperavam um final rápido no período extra, mas isso não seria o caso. San Diego venceu o sorteio e marchou pelo campo, dirigindo dentro da linha de 10 jardas do Dolphins. Benirschke, em seguida, tentou um gol de campo de 27 jardas, mas um arremesso ruim e um mau desempenho tiraram seu tempo e o chute saiu pela esquerda. Em seguida, o Miami entrou fundo no território dos Chargers, estabelecendo uma tentativa de gol de campo de 35 jardas para Von Schamann, mas seu chute foi baixo e o atacante defensivo Leroy Jones conseguiu pular no ar e bloqueá-lo.

San Diego assumiu a sua própria linha de 16 jardas após o gol de campo bloqueado. Ajudado por um par de recepções por Joiner para ganhos de 20 e 29 jardas, Fouts levou seu time a 74 jardas para a linha de jardas de Miami, onde Benirschke tentou um field goal de 29 jardas. Desta vez, seu chute foi bom, dando aos Chargers uma vitória por 41-38, após 13 minutos e 52 segundos de jogo de prorrogação.

Citações pós-jogo 
Disse o treinador Don Charters após o jogo:  "Eu treinei por 31 ou 32 anos e isso é insano... Nunca houve um jogo como este. Foi provavelmente o jogo mais emocionante da história do futebol profissional. "  Shula concordou:  "Um ótimo jogo... Talvez o maior de todos. "  O running back dos Chargers, Hank Bauer:  "A celebração do vestiário foi mais discreta do que os outros vestiários em que eu estive. Foi mais de 'Graças a Deus que acabou. Graças a Deus saímos vivos.

Registros e performances individuais 

O jogo contou com muitos novos recordes de jogadores de ambas as equipes. Quando terminou, Miami e San Diego marcaram o maior número de pontos marcados por ambas as equipes (79), a maioria dos jardas de ambas as equipes (1.036) e a maioria dos jardas de passes de ambas as equipes (809).

Strock teve o melhor desempenho de jogo individual de sua carreira, completando 29 de 43 passes para 403 jardas e quatro touchdowns, um recorde que ainda representa um quarterback saindo do banco. Harris pegou seis passes por 106 jardas. Nathan correu por 48 jardas, pegou nove passes por 114 jardas e marcou dois touchdowns. Hardy pegou cinco passes para 89 jardas e um touchdown.

Fouts terminou o jogo completando 33 das 53 tentativas de passe para um recorde de franquia 433 jardas e três touchdowns. Suas tentativas, conclusões e passes foram todos os recordes da pós-temporada da NFL. Marceneiro pegou sete passes para 108 jardas. Muncie correu por 124 jardas e um touchdown. Além de seu touchdown de retorno de 56 jardas, Chandler pegou seis passes para 106 jardas. Brooks registrou 143 jardas multiuso (19 corridas, 31 de recebimento, 85 de retorno de kickoff, oito de retorno de punt) e um par de capturas de touchdown.

Mas talvez o melhor desempenho do jogo tenha sido feito por Kellen Winslow . Além de seu gol de campo bloqueado, ele gravou um recorde de playoff da NFL 13 recepções para 166 jardas e um touchdown, apesar de sofrer inúmeras lesões. Durante o concurso, ele foi tratado por um nervo comprimido em seu ombro, desidratação, cãibras severas e um corte no lábio inferior que exigiu três pontos. A imagem de um exausto Winslow sendo ajudado fora de campo por dois companheiros de equipe depois que o jogo é uma imagem duradoura no folclore da NFL e tem sido repetido constantemente desde então.

"Eu nunca me senti tão perto da morte antes", disse Winslow depois. "Foi o que Muhammad Ali disse em Manila e foi assim que me senti no final."

Resultado

Carregadores de San Diego 
Uma semana depois de sua vitória sobre os Dolphins no calor escaldante da Flórida, os Chargers viajaram para Cincinnati para enfrentar o Cincinnati Bengals no jogo do campeonato da AFC no jogo mais frio da história da NFL, baseado no vento frio. A temperatura do ar era −9 °F (−23 °C) e sensação de vento foi −59   °F (−51 °C). Isso acabou sendo outro famoso jogo no folclore da NFL, e desde então se tornou conhecido como Freezer Bowl. Mas desta vez, não terminou bem para os Chargers, eles foram derrotados por 27 a 7 pelos Bengals, terminando a temporada de Chargers um jogo antes do Super Bowl pelo segundo ano consecutivo.

Na temporada seguinte, que foi encurtada para nove jogos por causa de uma greve de jogadores, Fouts levou os Chargers a um recorde de 6-3 e voltou aos playoffs divisionais com uma vitória de 31-28 wildcard sobre o Pittsburgh Steelers, jogando por 333 jardas e três touchdowns sem interceptações. Mas desta vez, eles não conseguiram chegar ao título da AFC, perdendo um jogo de divisão para os Dolphins 34-13.

A derrota para Miami nos playoffs após a temporada de 1982 foi o último jogo da pós-temporada em que Fouts, Winslow, Joiner e Coryell participariam, já que os Chargers não voltaram à pós-temporada novamente até 1992. Fouts, Winslow e Joiner passaram a ser consagrados no Hall da Fama do Pro Football, sem jogar em um Super Bowl. Os únicos contribuidores significativos no Epic em Miami que foram para o Super Bowl foram Brooks, que chegou ao Super Bowl XXIII como membro do Bengals, o guarda Ed White, que era um Minnesota Viking por quatro Super Bowls e Gary "Big Hands" Johnson, que se juntou ao ex-Chargers, e os colegas "Bruise Brothers" Louie Kelcher e Fred Dean (que haviam sido negociados para o eventual campeão do Super Bowl em San Francisco depois da Semana 5) vencendo o Super Bowl XIX com o San Francisco 49ers.

Desde a Epic em Miami, os San Diego Chargers não derrotaram os golfinhos em Miami.

Miami Dolphins 
Woodley se recuperou de seu desempenho ruim no Epic em Miami e recuperou sua posição como o quarterback começando dos golfinhos na temporada seguinte. Na greve encurtada na temporada de 1982 da NFL, David Woodley levou Miami a um recorde de 7-2 e 3 vitórias nos playoffs para levar o Miami Dolphins a uma participação no campeonato da NFL no Super Bowl XVII. Uma das vitórias no playoff foi uma vitória por 34-13 contra os Chargers, vingando a derrota da temporada anterior. Desta vez, Woodley foi um dos principais contribuintes para sua equipe, completando 17 dos 22 passes para 195 jardas e dois touchdowns, com uma interceptação, enquanto também corria por 14 jardas e um touchdown no chão. A defesa de Miami também dominou Fouts, limitando-o a 15 das 34 finalizações e interceptando-o cinco vezes. No entanto, Miami acabou perdendo o Super Bowl XVII para o Washington Redskins, 27-17. Com a exceção de um passe de touchdown de 76 jardas para Jimmy Cefalo no primeiro trimestre, Woodley teve um desempenho ruim, completando apenas 4 de 14 passes para 97 jardas e um touchdown, com uma interceptação.

Na temporada seguinte, Woodley perdeu seu ponto de partida para o novato Dan Marino. Woodley foi negociado para o Pittsburgh Steelers em 1984 e passou o resto de sua carreira como reserva antes de se aposentar após a temporada de 1985 . A incrível performance de Don Strock no Epic em Miami acabou sendo o principal destaque de sua carreira. Ele passou o resto de sua carreira como reserva e se aposentou depois de 1988 como reserva para o Cleveland Browns.

Miami chegou ao Super Bowl em 1984, mas perdeu o Super Bowl XIX para o San Francisco 49ers 38-16. Nenhum dos principais jogadores da Epic em Miami ganhou um ringue do Super Bowl, exceto o guarda-costas Bob Kuechenberg, que foi um dos times vencedores do Super Bowl dos Golfinhos em 1972 e 1973 . Dois participantes, o técnico Don Shula e o centro Dwight Stephenson, foram consagrados no Hall of Fame .

Funcionários 

 Árbitro: Fred Wyant (nº 11)
 Árbitro: Tommy Hensley (nº 19)
 Headlineman: Dale Williams
 Juiz de linha: Bill Reynolds
 Voltar juiz: Pat Knight
 Juiz de campo: Bill O'Brien
 Juiz lateral: Vince Jacob

Ligações externas
 
 A história de Chargers-stats.com no jogo, contém muitas citações e entrevistas, e uma recapitulação detalhada
 história de salão de fama de futebol profissional no jogo, inclui a pontuação completa da caixa

Futebol americano